Bear Town ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bear Town (Kentucky), im Elliott County
 Bear Town (Michigan), im Baraga County
 Bear Town (Mississippi), im Pike County

Siehe auch:
 Beartown